Heinz Bongartz ist der Name folgender Personen:

* Heinz Bongartz (Dirigent) (1894–1978), deutscher Dirigent
 Heinz Bongartz, bekannt als Jürgen Thorwald (1915–2006), deutscher Schriftsteller
 Heinz-Günter Bongartz (* 1955), deutscher Weihbischof